{{taxobox
| name = Meharia
| image file = Meharia yakovlevi male.JPG
| image descr = Самец Meharia yakovlevi
| regnum = Животные
| phylum = Членистоногие
| classis = Насекомые
| ordo = Чешуекрылые
| familia = Древоточцы
| genus = 'Meharia| latin = 
| wikispecies = Meharia
}}Meharia  — род ночных бабочек из семейства древоточцев.

 Описание 
Бабочки мелкого и среднего размера. Самки крупнее самцов. Глаза голые. Передние крылья удлиненные, вытянутые с округлой вершиной.

 Ареал 
Представители рода преимущественно населяют пустыни и засушливые горы Западной Палеарктики и Африки.

 Виды 
 Meharia acuta Wiltshire, 1982
 Meharia avicenna Yakovlev, 2011
 Meharia fischeri Yakovlev & Saldaitis, 2008
 Meharia hackeri Saldaitis, Ivinskis & Yakovlev, 2011
 Meharia incurvariella Chrétien, 1915
 Meharia incurvariella incurvariella Chrétien, 1915
 Meharia incurvariella persica (Wiltshire, 1946)
 Meharia murphyi  Yakovlev, 2013
 Meharia philbyi Bradley, 1952
 Meharia scythica D. Komarov et Zolotuhin, 2005
 Meharia semilactea (Warren et Rothschild, 1905)
 Meharia tancredii Sutton, 1963
 Meharia tanganyikae Bradley, 1952
 Meharia yakovlevi Saldaitis & Ivinskis, 2010

 Литература 
 Cossidae of the Socotra Archipelago (Yemen)
 Yakovlev & Murphy, 2013. The Cossidae (Lepidoptera) of Malawi with descriptions of two new species''. Zootaxa 3709 (4): 371–393

Древоточцы
Насекомые Африки
Насекомые Азии
Роды чешуекрылых